

Zoologia
Nome comune di numerosi aracnidi dell'ordine degli acari, fra i quali:
Balaustium murorum (anche "ragnetto rosso dei muri")
Panonychus citri (anche "ragnetto rosso degli agrumi" e "nuovo ragno rosso")
Panonychus ulmi (anche "ragnetto rosso dei fruttiferi e della vite")
Tetranychus urticae (anche "ragnetto rosso tessitore", e altri membri della famiglia Tetranychidae)
Trombidium holosericeum (e altri membri della famiglia Trombidiidae)